Libbra può avere vari significati:
Libbra (unità di massa)
Libbra forza (unità di forza)
 antico nome della costellazione della bilancia
 sinonimo di bilancia
 sinonimo di sterlina inglese (pound)